Жданка:

 Жданка — река в Магаданской области России, левый приток Омолона.
 Жданка — река в Московской области России, правый приток Пахры.
 Жданка — деревня, Богородицкий район, Тульская область, Россия
 Жданка — железнодорожная станция города Богородицк Тульской области, на линии Ожерелье — Елец.